Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь (), ранее именовавшийся Государственный комитет по авиации Республики Беларусь является правительственным органом Беларуси и располагается в г. Минск. Располагется на ул. Чичерина 21.

Создан распоряжением президента Республики Беларусь для координации авиационной деятельности внутри республики.

Под юрисдикцию департамента подпадают вся гражданская авиация, все гражданские аэропорты, несколько ремонтных баз, все диспетчерские службы и лётные училища.

С 1993 года Беларусь является членом ИКАО.

Примечания

Внешние ссылки 
 Официальный сайт 

Авиация Белоруссии
Министерства транспорта
Государственные организации Белоруссии